Колин Фокс (, Колин Фокс; р. 20 ноября 1938 года, , Онтарио, Канада) — канадский актёр.

Биография 
Выпускник канадской национальной театральной школы, участник одного из Страсфордских фестивалей. Большинство ролей сыграл в сериалах: «Новый Бабар», «Марионетки, которые убивают», «Чудопады», «Тайны Ниро Вульфа», «Охотники за древностями», «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Её звали Никита», «Мифические воины», «Серебряный серфер», «Рыцарь навсегда», «Робокоп», «Матрица», «Поместье маньяка», «Закон и порядок», «ТСН», «Пятница, 13-е» и других.

Личная жизнь 
Живёт в небольшом городке Фергюс в пригороде Торонто в каменном доме постройки 1860 года. Жена — Кэрол, дочь — Сара.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Онтарио
Выпускники Национальной театральной школы Канады
Киноактёры Канады